Symfonie nr. 12 (Aho)
Symfonie nr. 12 (Badings) "Symfonische klankfiguren" 
Symfonie nr. 12 (Brian)
Symfonie nr. 12 (Coates)
Symfonie nr. 12 (Fernström)
Symfonie nr. 12 (Joseph Haydn)
Symfonie nr. 12 (Michael Haydn)
Symfonie nr. 12 (Holmboe)
Symfonie nr. 12 (Hovhaness)
Symfonie nr. 12 (Ivanovs)
Symfonie nr. 12 (Langgaard)
Symfonie nr. 12 (Lloyd)
Symfonie nr. 12 (Milhaud)
Symfonie nr. 12 (Mjaskovski)
Symfonie nr. 12 (Mozart)
Symfonie nr. 12 (Pettersson)
Symfonie nr. 12 (Segerstam)
Symfonie nr. 12 (Sjostakovitsj)
Symfonie nr. 12 (Villa-Lobos)
Symfonie nr. 12 (Weinberg)

A 12